Arad může označovat:
v geografii
 Arad (Rumunsko) – město v Rumunsku
 Arad (župa) – župa v Rumunsku
 Arad (Izrael) – město v Negevské poušti v Izraeli
 Arad (Írán) – vesnice v jižním Íránu
 Arad (Bahrajn) – město v Bahrajnu, na ostrově Muhárrak

příjmení
 Avi Arad (* 1948) – americký filmový producent
 Lail Arad (* 1983) – britsko-izraelská autorka písní
 Moše Arad – izraelský diplomat
 Na'va Arad (1938– 2022) – izraelská politička
 Ron Arad – více osob
 Yael Arad (* 1967) – izraelská judistka
 Jicchak Arad (1926–2021) – izraelský historik

Externí odkazy